Симфоническая сюита () Op. 8 — произведение для фортепиано Карла Нильсена, написанное в 1894 году. Посвящено Виктору Бендиксу.

Состав 
 Intonation. Maestoso
 Quasi allegretto
 Andante
 Finale. Allegro

Средняя продолжительность звучания 16-17 минут.

Создание и исполнение 
Наряду с Первой симфонией Симфоническая сюита стала для Нильсена первой заявкой на основательное профессиональное признание. Она была написана в сельском уединении в крестьянской усадьбе близ Горслева; как писал сам Нильсен, при работе над первой частью сюиты он вдохновлялся образом старого дуба, росшего в усадьбе.

Сюита была впервые исполнена 5 мая 1895 года Луи Глассом, завершавшим в это время свою исполнительскую карьеру. Произведение не было понято музыкальной критикой; с особенно резкой его оценкой выступил Ангул Хаммерих, назвавший музыку Нильсена «оскорбительной для людей»; Нильсен, отвечая, указал на тёплый приём произведения при премьере, однако в частной переписке сетовал на неспособность исполнителя передать его замысел.

Дальнейшая судьба 
Симфоническая сюита неоднократно записана — в частности, такими пианистами, как Герман Коппель, Элизабет Вестенхольц, Мартин Роскоу, Анне Эланд.

Примечания

Ссылки 
 

Произведения Карла Нильсена
Произведения для фортепиано
Музыкальные произведения 1894 года